Eine Nebenklasse ist 
 ein mathematischer Begriff, siehe Gruppentheorie#Nebenklassen
 ein soziologischer Begriff, siehe Klasse (Soziologie)#Soziale Klassen im Marxismus